Benger steht für:

 Benger, Name einer Familie hugenottischer Abstammung

Benger ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Benger (* 1962), österreichischer Politiker (ÖVP), Landesrat in Kärnten
 Griffin Benger (* 1985), kanadischer E-Sportler und Pokerspieler
 Johann Michael Benger (1822–1870), deutscher Redemptorist und Pastoraltheologe
 Marcel Benger (* 1998), deutscher Fußballspieler